kruna, v. češka kruna, slovačka kruna
Koruna (Ston)
 žbunj na istarskoj čakavici
 vršni, stjenoviti dio uzvišenja nalik na krunu

Izvori